O Museu Farroupilha é um museu histórico brasileiro, localizado na cidade de Triunfo, Rio Grande do Sul, e dedicado à preservação de um acervo de peças variadas, onde têm maior importância a coleção de objetos relacionados à Revolução Farroupilha. O museu está instalado na casa onde nasceu Bento Gonçalves, situada na Rua Cel. Machado Filho, 49, que é um imóvel tombado pelo IPHAN.

Foi criado em 1950 por José Luiz de Freitas, que organizou e expôs publicamente sua coleção privada, que compreendia uma série de itens pertencentes aos antigos combatentes farrapos, especialmente armamentos, como espadas, rifles, pontas de lanças, facas e adagas, explosivos, antigas garruchas e revólveres, bem como equipamentos, acessórios e partes de uniformes militares. 

Em 1971 a coleção foi doada ao município e musealizada. Mais tarde o acervo cresceu com outras doações da comunidade e tornou-se eclético, e hoje além dos armamentos conta com peças de arte decorativa, mobília, artefatos indígenas e outros objetos. 

O museu foi fechado em 2009 devido à deterioração da sede histórica, que é propriedade do estado do Rio Grande do Sul, o que levou a uma disputa judicial a respeito de quem seria o responsável pela sua conservação, sendo decidido que estado e município devem compartilhar a responsabilidade. Um projeto de recuperação foi organizado sob a supervisão do IPHAN, e as obras iniciaram em 2011, mas surgiram dificuldades e o projeto foi paralisado no mesmo ano, quando o edifício se encontrava em péssimo estado. Enfim as obras foram retomadas e o museu foi reaberto em 2022.

Ver também

 Anexo:Prédios históricos de Triunfo (Rio Grande do Sul)

Farroupilha
Farroupilha
Cultura de Triunfo (Rio Grande do Sul)
Edifícios do Rio Grande do Sul
Museus fundados em 1950
História de Triunfo (Rio Grande do Sul)
Patrimônio tombado pelo IPHAN no Rio Grande do Sul
Revolução Farroupilha